

Nautica 
 USS Laub (DD-263) – cacciatorpediniere della United States Navy
 USS Laub (DD-613) – cacciatorpediniere della United States Navy

Persone 
 Dori Laub – psichiatra statunitense di origine israeliana
 Ferdinand Laub – violinista e compositore ceco
 Gabriel Laub – scrittore polacco, ceco, russo e tedesco di origini ebree
 Jakob Laub – fisico austroungarico
 John Laub – criminologo statunitense
 Martin Laub – politico statunitense
 Michel Laub – scrittore e giornalista brasiliano
 Ole Henrik Laub – scrittore danese
 Phoebe Ann Laub – nome di battesimo di Phoebe Snow, cantautrice e chitarrista statunitense
 Thomas Laub – organista e compositore danese